Der Kanton Vézénobres war ein französischer Wahlkreis im Département Gard und im Arrondissement Alès. Er hatte den Hauptort Vézénobres und wurde 2015 im Rahmen einer landesweiten Neugliederung der Kantone aufgelöst.

Der Kanton umfasste die Wahlberechtigten von 17 Gemeinden:

Vezenobres
Aufgelöst 2015